

Codici 
 mhm – codice ISO 639-3 della lingua makhuwa-moiga

Sigle 
 MHM – sigla della Società missionaria di San Giuseppe di Mill Hill